Медіаелемент (лат. media — засоби, element лат. — первісна речовина) — структурна складова медіа, як засобу (масової) комунікації; являє собою матеріальний або електронний носій інформації та є безпосереднім учасником процесу цілеспрямованого обміну інформацією між суб'єктом (комунікант) та об'єктом (комунікат); медіаелемент є компонентом мультимедійного продукту.

Структура 
У процесі комунікації медіаелементом виступає будь-який компонент комунікаційного процесу, записаний на матеріальному носії:
 текст (книги, преса, листи тощо);
 відеозапис (кінофільм, відеоролик, ТБ запис тощо);
 аудіозапис (музичний твір, запис розмови, запис радіомовлення тощо);
 зображення (образотворче мистецтво на площині, фотографія, схеми, діаграми, креслення тощо).

Специфіка поняття 
Якщо головне завдання медіаносія полягає у збереженні та поширенні інформації, то медіаелементом можна назвати такий носій, що був свідомо обраний комунікантом за певним принципом і виступає компонентом організованого процесу обміну інформацією як, наприклад, частина повідомлення або медіаосвітнього процесу.

Сфера застосування 
Медіаелемент виступає частиною процесу комунікації та характеризується певним змістовим навантаженням і завданням.
Наприклад: медіаелементом можна назвати відеофільм, показаний учням у рамках уроку медіаосвіти з метою підвищення рівня їх медіаграмотності.

Джерело 
Медіаелемент як самостійна одиниця або складова мультимедійного продукту може зберігатися у:
 медіатеках;
 медіацентрах;
 медіаосвітніх центрах;
 медіапедадогічних центрах;
 у будь-якому форматі в мережі інтернет;
 бібліотеках;
 відеотеках;
 фонотеках;
 фототеках.

Примітки 

ЗМІ
Носії інформації
Масова комунікація